Dolly, Dolly, Dolly () — двадцать второй студийный альбом американской кантри-певицы Долли Партон, выпущенный 10 мая 1980 года на лейбле RCA Records.

Об альбоме

Список композиций

Чарты

Над альбомом работали 
В алфавитном порядке:

Примечания 

Альбомы Долли Партон